

Населені пункти та їхні частини
 Пулвесь — село в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пулвесь — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Пулвесь — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пулвесь — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Пулвесь — осада в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки